Crone steht für:

 Crone (Band), australische Metal-Band (ab 2000)

Geografie:
 Crone, Ortsteil von Idro, Italien, siehe Idro #Crone
 Crone an der Brahe, historischer Name von Koronowo, Ort in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen
 Deutsch Crone, historischer Name von Wałcz, Ort in der Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Crone Island, Insel der Aleuten, USA
 Zeche Crone, Bergwerk in Dortmund

Crone ist der Familienname folgender Personen:
 August Crone-Münzebrock (1882–1947), deutscher Landwirt und Politiker (Zentrum)
 Eveline Crone (* 1975), niederländische Entwicklungspsychologin
 Hans Caspar von der Crone (* 1957), Schweizer Rechtswissenschaftler
 Heinrich Crone (1890–nach 1969), deutscher Verleger
 Hugo von der Crone (1929–2008), Schweizer Jurist und Bankmanager
 Johann Gerhard Anton Crone (1806–1886), deutscher Landwirt und Politiker, Abgeordneter im Landtag Oldenburg
 Johann Franz von Crone (1645–1718), deutscher Generalmajor
 Max Crone (1862–1939), deutscher Theologe und Schriftsteller
 Natasja Crone (* 1970), dänische Fernsehmoderatorin
 Patricia Crone (1945–2015), dänische Islamwissenschaftlerin
 Paul Crone (um 1880–nach 1939), deutscher Grafiker
 Petra Crone (* 1950), deutsche Politikerin
 Philipp Crone (* 1977), deutscher Hockeyspieler
 Shane Bitney Crone (* 1985), US-amerikanischer Filmproduzent und LGBT-Aktivist
 Svenn Crone (* 1995), dänischer Fußballspieler
 Theresia Crone, deutsche Studentin, Aktivistin und Autorin
 Victor Crone (* 1992), schwedischer Sänger

 Wilhelmus Crone (auch Wilhelm Crone; 1729–1784), deutscher Priester, Abt von Marienfeld

Siehe auch:
 Krone (Begriffsklärung)
 Krohne (Begriffsklärung)
 Grone (Begriffsklärung)
 Grohne (Begriffsklärung)